Jorge Fernández puede referirse a:

 Jorge Fernández Bustillo (1943-), político español (asturiano).
 Jorge Hugo Fernández (1943-), futbolista argentino, activo entre 1961 y 1973.
 Jorge Fernández Díaz (1950-), político español, ministro del Interior desde 2011.
 Jorge Fernández Díaz (escritor) (1960-), periodista y escritor argentino.
 Jorge Fernández Campos (1965-), escritor mexicano.
 Jorge "Gato" Fernández (1959-), político argentino, senador provincial y miembro del Superior Tribunal de Justicia de San Luis.
 Jorge Fernández Madinabeitia (1972-), modelo español, Míster España y presentador de televisión.
 Jorge Antonio Fernández Hengge (1989-), baloncestista español.
 Jorge Sixto Fernández (años 1940), militar argentino, interventor de la provincia de Mendoza durante la dictadura cívico-militar (1976-1983).
 Jorge Sixto Fernández (años 1950), militar y diplomático mexicano.
 Jorge Alejandro Fernández (1991-), músico mexicano.
 Jorge Fernández (escultor) (siglo XV-1535), escultor español.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 

 Fernández